Termenul Andromeda se poate referi la:

Mitologie / astronomie
În mitologia greacă, Andromeda este soția lui Perseu. În astronomie, ea și-a dat numele:
 Unei stele, 14 Andromeda, din constelația Andromeda;
 Unei constelații, Andromeda';
 Unei galaxii spirale importante din Grupul Local, vecină a Căii Lactee, Galaxia Andromeda, identificată ca M31 și ca NGC 224;
 Unei nebuloase, Marea Nebuloasă din Andromeda, vechea denumire a Galaxiei Andromeda.

Literatură 
 Unei piese de teatru, Andromeda, tragedie greacă de Euripide (pierdută);
 Unei piese de teatru, Andromeda, de Corneille (1650);
 Romane în limba română sau traduse în limba română: 
Mihăescu, Gib, Brațul Andromedei, editura Nationala S. Ciornei, 1930;
Efremov, Ivan, Nebuloasa din Andromeda, editura Tineretului, București, 1960, traducere: Adrian Rogoz și Tatiana Berindei (titlu original: Туманность Андромеды, 1957);
Hoyle, Fred și Elliot, John, A de la Andromeda, editura Tineretului, București, 1968, traducere Maia Belciu și Dan Hurmuzescu (titlu original: A for Andromeda, 1962);
Crichton, Michael, Germenul Andromeda, editura Univers, București, 1976, traducere Margareta Dan (titlu original: The Andromeda Strain, 1969).

Editură
 Unei edituri, Andromeda (editură);

Botanică
 Unei plante, Andromeda (plantă), gen de plante din familia Ericaceae;

Arte plastice
 Unei picturi, Andromeda (pictură), de Eugene Delacroix;

Cinema / TV
 Seriale TV, 

 A for Andromeda (BBC,1961)The Andromeda Breakthrough (BBC, 1962) Andromeda (serial TV);

Filme:Nebuloasa din Andromeda (Туманность Андромеды) (Goskino, 1967) The Andromeda Strain (Universal Pictures, 1971);A for Andromeda (BBC, 2006);Muzică, formații
 Formații:

 Andromeda – formație britanică de rock progresiv, formată în 1966.
 Andromeda – formație suedeză de metal progresiv, formată în 1999.

 Cântece:

 Zuckerbaby – Andromeda (Zuckerbaby, Mercury/Polygram, 1997).
 Gorlillaz – Andromeda (Humanz,'' Parlophone/Warner Bros, 2017).

Note

Vezi și 
 Andromede Decor, companie de retail din România.